Paul Schrader – regista statunitense.
Schrader – catena montuosa della Nuova Guinea (Schrader Range).
Schrader – massiccio montuoso della Nuova Guinea (Schrader Mountains).
Schrader – monte della Nuova Britannia (Schrader Mount).
 Schrader – azienda produttrice di valvole.